Палева — название населённых пунктов:

 Палева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Белоевское сельское поселение).
 Палева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Верх-Иньвенское сельское поселение).